Pedro Pérez hace referencia a varios artículos:

 Pedro Pérez Clotet (1902-1966), escritor español;
 Pedro Pérez Cordero (1893-1972), escritor y cineasta chileno;
 Pedro Pérez Delgado "Maisanta" (1881-1924), guerrillero y caudillo venezolano;
 Pedro Pérez Fernández (1885-1956), dramaturgo español;
 Pedro Pérez Fernández (1949), economista español;
 Pedro Pérez Hidalgo (1912-2005), tallista e imaginero español;
 Pedro Pérez Ibarra (1919-2006), profesor y líder sindical mexicano;
 Pedro Pérez Ponce de León ((f. h.1280), noble leonés (español);
 Pedro Pérez Zeledón (1854-1930), jurista y diplomático costarricense;
 Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga (s.XVI), I Conde de Olivares, noble español.